(vers 1703-1747) est un peintre britannique.
 Charles Phillips (1901-1985) est un archéologue britannique.
  (1871-1945) est un radiologue britannique.